Aegoschema är ett släkte av skalbaggar. Aegoschema ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Aegoschema